Essa é a lista de episodios da série de televisão Ghost Hunters Academy.

1ª Temporada (2009-2010)

Ver também 

 Ghost Hunters
 Ghost Hunters International
 Ghost Hunters Academy

Referências 

Ghost Hunters Academy